Dans la forêt (Into the Forest), roman américain de Jean Hegland
 Dans la forêt, film franco-suédois de Gilles Marchand sorti en 2016
 Dans la forêt, bande dessinée française de Lomig, parue en 2019 aux éditions Sarbacane.
 Dans la forêt, roman de Jean Hegland de 2017, aux éditions Gallmeister.

Voir aussi 
 À travers la forêt
 Into the Forest
 Dans les forêts, roman de Pavel Melnikov (1871-1874)